Морозівське (до 1 квітня 2016 — Пролета́рське) — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 27 осіб. Орган місцевого самоврядування — Павлівська сільська рада.

Географія 
Село Морозівське розташоване на півдні Васильківського району. На півдні межує з селами Олексіївка та Граничне оба села розташовані в Новомиколаївському районі Запорізької області, на сході з селом Новогригорівка, на півночі з селом Вербівське та на заході з селом Трудолюбівка Вільнянського району Запорізької області.

Примітки

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області
Села, перейменовані в рамках декомунізації